mowa – inaczej język
 mowa w językoznawstwie i technice dźwiękowej
 mowa w retoryce

Zobacz też 
 langue a parole
 performancja językowa